Lista di montagne delle Fær Øer.

Collegamenti esterni

 
Fær Øer